Calavera, crâne en espagnol peut désigner :

Au singulier 
 Calavera, traditions liées au Jour des morts au Mexique ;
 Calavera, rappeur français, membre du Collectif Mary Read ;
 Calavera, groupe américain de psychobilly.

Au pluriel 
 Calaveras literarias, genre littéraire mexicain ;
 Comté de Calaveras, en Californie ;
 La Célèbre Grenouille sauteuse du comté de Calaveras, conte de Mark Twain (1865-1867).